

Альбертвілл (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Альбертвіль (Квебек) () — муніципалітет у канадській провінції Квебек.

Альбертвілл — місто, штат Алабама
 Альбертвілл — місто, штат Міннесота

Альбервіль () — муніципалітет у Франції.